A Serie A 1964–1965-ös szezonja volt a Serie A hatvanharmadik idénye. A győztes az Internazionale lett, ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Góllövőlista

Eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1964-65
 Serie C 1964-65
 Serie D 1964-65
 Prima Categoria 1964-65
 Coppa Italia 1964-65

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1